Maxus peut faire référence :
 la société Maxus Energy Corporation ;
 la fusée-sonde Maxus.
 Maxus, une marque automobile du groupe chinois SAIC.